José Rodrigues da Costa, primeiro e único barão da Conceição (? — Mar de Espanha, ) foi um fazendeiro e político brasileiro. Proprietário de terras, foi agraciado com o título de barão em 27 de fevereiro de 1886.

Bibliografia 

 

Baronatos do Brasil
Vereadores de Minas Gerais
Proprietários rurais de Minas Gerais
Mortos em 1898